Jméno a příjmení Franz Palme má více nositelů:

 Franz Palme (politik) (1865–1948) – meziválečný československý politik, poslanec a senátor za německé sociální demokraty
 Franz Palme (psycholog) (1907–1960) – německý psycholog a lékař českého původu, rodák z Rumburku